Michael Henke ist der Name folgender Personen:

* Michael Henke (Politiker) (* 1943), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Michael Henke (Fußballspieler) (* 1957), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Michael Henke (Logistiker) (* 1971), deutscher Logistikwissenschaftler und Hochschullehrer